Niemce - wieś w gminie Niemce, w powiecie lubelskim, w województwie lubelskim.
Niemce - część wsi Klon w gminie Czajków, w powiecie ostrzeszowskim, w województwie wielkopolskim.
Niemce - przystanek kolejowy we wsi Niemce, w województwie lubelskim.
Niemce - gmina wiejska w powiecie lubelskim, w województwie lubelskim.
Niemce - gromada w powiecie lubartowskim, w województwie lubelskim, istniejąca w latach 1954–1972.
Niemce - dawna (do 1948) nazwa Ostrów Górniczych w Sosnowcu, a także dawna wieś, stanowiąca obecne zachodnią część sosnowieckiej dzielnicy (obok wschodnich Ostrów)

Zobacz też 
Niemcy